Steeve Yago, né le  à Sarcelles, est un footballeur international burkinabé qui évolue au poste de défenseur latéral à l'Aris Limassol.

Biographie

En club 

Steeve joue la saison 2011-2012 en CFA2. Après un bon début de saison 2012-2013 avec le groupe professionnel, il prolonge son contrat de trois ans.

En , il devient titulaire, à 20 ans, notamment pour pallier la blessure de Jonathan Zebina.

En équipe nationale 

Il reçoit sa première sélection en équipe du Burkina Faso le , contre le Niger. Ce match gagné 4-0 rentre dans le cadre des éliminatoires du mondial 2014.

Il participe avec l'équipe du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des nations 2015, puis à la Coupe d'Afrique des nations 2017.

Il participe à la Coupe d'Afrique des nations 2021 qui se joue en 2022 , il terminera 4 ème, perdant au tir au but face au Cameroun , pays hôte.

Statistiques

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international burkinabé
Footballeur français
Joueur du Toulouse FC
Joueur du Havre AC
Joueur du SM Caen
Joueur de l'Aris Limassol
Naissance en décembre 1992
Naissance à Sarcelles